Dies ist eine Liste der Gemeinden in der autonomen Region Trentino-Südtirol in Italien.



Südtirol (Provinz Bozen)

Trentino (Provinz Trient)

Siehe auch 
 Liste der Gemeinden in Südtirol
 Liste der Gemeinden im Trentino

Trentino
!